Il campionato mondiale di pallavolo maschile 1998 si è svolto dal 13 al 29 novembre 1998 a Chiba, Fukuoka, Hamamatsu, Hiroshima, Kawasaki, Kōbe, Osaka, Sapporo, Sendai, Tokyo e Uozu, in Giappone: al torneo hanno partecipato 24 squadre nazionali e la vittoria finale è andata per la terza volta consecutiva all'Italia.

Squadre e gironi 

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo D

Gruppo E

Gruppo F

I Fase

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo D

Gruppo E

Gruppo F

II Fase

Gruppo G

Gruppo H

Semifinali e finali

IX - XII posto

V - VIII posto

I - IV posto

Classifica finale

Collegamenti esterni 
 

Pallavolo nel 1998
Campionati mondiali di pallavolo maschile